A Embaixada do Brasil em Uagadugu é a missão diplomática brasileira de Burquina Fasso. A missão diplomática se encontra no endereço Hôtel Sofitel Ouaga 2000, chambres 529/530, Uagadugu, Burquina Fasso.

Ver também 
 Burquina Fasso
 Missões diplomáticas do Brasil

Ligações externas 
 Clipping de notícias sobre Corpo Diplomático, Embaixadas, Embaixadores, etc. 
 Lista de Embaixadas

Uagadugu